Фринчешть () — комуна в Румунії, у повіті Вилча.
 Фринчешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Адміністративний центр комуни Фринчешть.
 Фринчешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Пештішань.